Steyermark ist

Der Nachname 
 des Botanikers Julian Alfred Steyermark,
 die historische Schreibweise des Herzogtums Steiermark.